Joly ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Joly (1748–1812), Schweizer Reformer 

 Andrée Joly (1901–1993), französische Eiskunstläuferin, siehe Andrée Brunet
 August Joly, deutscher Luftpionier
 Augustin-Marie Joly (1917–2006), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner, Abt und Klostergründer
 Aylthon Brandão Joly (1924–1975), brasilianischer Botaniker
 Bertrand Muffat-Joly, französischer Biathlet
 Damien Joly (* 1992), französischer Schwimmer
 Dom Joly (* 1968), britischer Schauspieler und Produzent
 Édouard Joly (1898–1982), französischer Flugzeugkonstrukteur (Jodel)
 Émile Joly (1904–1980), belgischer Radrennfahrer
 Étienne de Joly (1756–1837), französischer Politiker und Anwalt
 Eva Joly (* 1943), norwegische Juristin
 Ferdinand Joly (1765–1823), österreichisches Dichter-Original

 Greg Joly (* 1954), US-amerikanischer Eishockey-Spieler
 Henri Joly (1927–1988), französischer Philosophiehistoriker
 Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829–1908), kanadischer Politiker
 Jean-Baptiste Joly (* 1951), deutsch-französischer Germanist und Kulturmanager
 John Joly (1857–1933), irischer Geologe und Physiker
 José González Joly (* 1991), panamaischer Fußballspieler
 Joséphine Lebas-Joly, französische Schauspielerin
 Jules de Joly (1788–1865), französischer Architekt
 Justine Joly (* 1988), französische Handball- und Beachhandballspielerin
 Maurice Joly (um 1829–1878), französischer Schriftsteller
 Mélanie Joly (* 1979), kanadische Politikerin
 Monique Joly († 2015), kanadische Schauspielerin
 Nicolas Joly (1812–1885), französischer Zoologe
 Octave Joly (1910–1988), belgischer Journalist und Comicautor
 Pierre-Isaac Joly (1818–1901), Schweizer Politiker (FDP-Liberale)
 Raphaël Joly (* 1988), niederländischer Eishockeyspieler
 Sébastien Joly (* 1979), französischer Radrennfahrer
 Stéphane Joly (* 1983), Schweizer Langstreckenläufer
 Thomas Joly, französischer Politiker

Joly ist Teil der Firmierung folgender Unternehmen:
 Joly & Lambert Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Joli
 Jolie
 Jolly